Чемпіонат Казахстану з футболу 2021 — 30-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вдруге здобув Тобол.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 
 Офіційний вебсайт  

2021
Казахстан
2021 у казахському спорті